Il toponimo Secaş può riferirsi a diverse località della Romania:
Secaș, comune del distretto di Timiș
Roșia de Secaș, comune del distretto di Alba